Fannin County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Fannin County (Georgia)
Fannin County (Texas)